Serrières-de-Briord é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Serrières-de-Briord apresentava uma população de 1 073 habitantes, distribuídos por 509 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain